baština
 Baština (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš, BiH